Malawania es un género extinto de ictiosaurio tunosaurio de principios del período Cretácico (Hauteriviense o Barremiense) que vivió en lo que ahora es Oriente Medio, en Irak.

Filogenia 
Cladograma modificado del análisis de Fischer et al. de 2013:

Referencias 

Ictiosaurios de Asia
Ictiosaurios del Cretácico Inferior